Abdellah Daoudi (né en 1972), chanteur marocain de Chaâbi
 El Almi Daoudi (né en 1985), footballeur algérien
 Hassan Daoudi (né en 1981), footballeur marocain
 Hicham Daoudi (né en 1976), promoteur artistique marocain
 Jalal Daoudi (né en 1978), footballeur marocain
 Kamel Daoudi (né en 1974), terroriste algérien
 Lahcen Daoudi, universitaire et homme politique marocain
 Rachid Daoudi (né en 1966), footballeur marocain
 Sana Daoudi (née en 1998), footballeuse franco-marocaine
 Tarik Youness Daoudi Noris (né en 1977), réalisateur, journaliste et monteur vidéo franco-marocain
 Youssef Daoudi (né en 1969), auteur de bande dessinée marocain
 Nisrine Daoudi (née en 1993), footballeuse internationale marocaine

Patronyme marocain